Dolecta är ett släkte av fjärilar. Dolecta ingår i familjen träfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Träfjärilar
Dolecta